Evangelische Broedergemeente, ook wel hernhutters genoemd
Hernhutter (koekje), een zoet koekje